Болльнес (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Болльнес — місто у Швеції, у лені Євлеборг.